Editto di Milano – del 313, proclamò la neutralità dell'Impero romano nei confronti di qualsiasi fede
 Editto di Nantes – del 1598, concluse le guerre di religione francesi
 Editto di tolleranza – emanato da Giuseppe II nel 1781
 Editto di Versailles – del 1787, mise definitivamente fine alle persecuzioni contro i Protestanti in Francia